Beque (substantivo masculino: "um beque"; plural: "beques") pode referir-se a:

 Zagueiro — defesa central (posição de jogador de futebol)
 Baseado — cigarro de maconha (Cannabis)